Reinøya peut faire référence à plusieurs îles, toutes en Norvège :
 Reinøya - une île de la commune de Karlsøy dans le Troms
 Reinøya - une île de la commune de Vardø dans le Finnmark
 Reinøya - une île de la commune de Porsanger dans le Finnmark
 Reinøya - une île de la commune de Sør-Varanger dans le Finnmark
 Reinøya - une île de la commune de Måsøy dans le Finnmark